Amenia (Dacota do Norte)
Amenia (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos